ПРЭМ — аббревиатура.

Известные значения:

 ПРЭМ — просвечивающий растровый электронный микроскоп.
 ПРЭМ (преобразователь расхода электромагнитный) — торговая марка компании Теплоком для жидкостных электромагнитных расходомеров.

Примечания